Tsjechische hockeyploeg (mannen), de nationale mannenploeg die Tsjechië vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey
 Tsjechische hockeyploeg (vrouwen), de nationale vrouwenploeg die Tsjechië vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey